

Cinema 
 Kameliadamen – cortometraggio del 1907 conosciuto anche come Camille
 Camille – cortometraggio del 1912 diretto da Jay Hunt
 Camille – film del 1915 diretto da Albert Capellani
 Camille – film del 1917 diretto da J. Gordon Edwards con Theda Bara
 La signora delle camelie (Camille) – film del 1921 diretto da Ray C. Smallwood
 La signora dalle camelie (Camille) – film del 1926 diretto da Fred Niblo
 Camille – film del 1926 diretto da Ralph Barton
 Margherita Gauthier (Camille) – film del 1936 diretto da George Cukor
 Camille – film del 2008 diretto da Gregory Mackenzie
 Camille – film del 2015 diretto da Martin Hawie

Musica 
 Camille – cantante belga
 Camille – cantante francese
 Camille – cantante statunitense
 Camille Camille – violinista estone

Altro 
 Camille – nome proprio femminile corrispondente all'italiano Camilla
 Camille – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Camillo